Николай I може да се отнася за:

 Николай I (папа) (820-867), римски папа
 Николай I Мистик (852-925), константинополски патриарх
 Николай I (? – 1204), византийски император
 Николай I (охридски архиепископ) (14 век), охридски архиепископ
 Николай I (Русия) (1796-1855), император на Русия

Вижте също 
 Николай
 Никола I